Бадик — старинная форма обрядово-бытовой поэзии у народов северных районов Средней Азии и Казахстана (в основном тюркских, хотя у таджиков есть близкий обряд под названием «гулафшон»). Песни-заговоры со словесными повторами «Кеш, кеш» («Кочуй, кочуй») исполнялись шаманами (баксы) для излечения больного человека или животного. У узбеков, слово «бадик» обозначало как саму болезнь (краснуху, ветряную оспу), так и обряд, связанный с болезнью, и текст обряда. В основе обряда лежало поверье, что болезни постоянно кочуют, и с помощью заговора их можно заставить переселиться из тела больного куда-либо ещё.

Постепенно бадик приобрел характер песенного состязания между девушкой и джигитом. По своей форме бадик предшествовал жанру каим-айтыс.

Бадик слабо изучен, так, С. В. Дмитриев цитирует лишь одну работу по теме, принадлежащую Б. И. Саримсакову.

Примечания

Литература 
 
 Дмитриев С. В. Обряд бадик у тюркоязычных народов Средней Азии и Казахстана. // Лавровский сборник : Материалы XXXVI и XXXVII Среднеазиатско-Кавказских чтений, 2012—2013 гг. : Этнология, история, археология, культурология / Отв. ред. Ю. Ю. Карпов, М. Е. Резван; РАН. МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера). — : МАЭ РАН, 2013. — С. 424—430.

Литература на казахском языке